ФК Задар () је хрватски фудбалски клуб из Задра у Далмацији, који се тренутно такмичи у Првој лиги Хрватске у фудбалу (ХНЛ).

Клуб је формиран 1949.

Своје утакмице игра на стадиону Станови, капацитета 5.860 места. Навијачи клуба себе зову Торнадо. Клупска боја је плава и бела.

Од играча који су почели или играли у Задру најпознатији су Јосип Скоблар, Дадо Пршо, Ђовани Росо, Звонимир Солдо, Саша Бјелановић и Лука Модрић.

Пласмани у лиги и купу 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! Лига.
! Поз.
! И.
! П
! Н
! ИЗ
! ГД
! ФП
! Бод
! Куп
|-
|1992
|Прва ХНЛ
|10
|13
|22
|4
|5
|13
|20
|49
|
|-
|1992/93
|Прва ХНЛ
|12
|25
|30
|9
|7
|14
|30
|48
| полуфинале
|-
|1993/94
|Прва ХНЛ
|11
|33
|34
|8
|17
|9
|24
|36
| осмина финала
|-
|1994/95
|Прва ХНЛ
|13
|31
|30
|7
|10
|13
|33
|47
| осмина финала
|-
|1995/96
|Друга ХНЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
| полуфинале
|-
|1996/97
|Прва ХНЛ
|10
|40
|30
|11
|7
|12
|39
|45
|1/16 финала
|-
|1997/98
|Прва ХНЛ
|6
|21
|32
|10
|5
|17
|36
|50
| осмина финала
|-
|1998/99
|Прва ХНЛ
|11
|24
|32
|9
|7
|16
|40
|54
| осмина финала
|-
|1999/2000
|Друга ХНЛ
|3
|62
|32
|19
|5
|8
|47
|25
|1/16 финале
|-
|2000/01
|Друга ХНЛ
|4
|61
|34
|18
|7
|9
|40
|30
| осмина финала
|-
|2001/02
|Прва ХНЛ
|9
|36
|30
|9
|9
|12
|43
|47
| осмина финала
|-
|2002/03
|Прва ХНЛ
|10
|33
|32
|9
|6
|17
|36
|71
| осмина финала
|-
|2003/04
|Прва ХНЛ
|6
|32
|32
|7
|11
|14
|46
|71
|1/16 финала
|-
|2004/05
|Прва ХНЛ
|12
|32
|32
|10
|2
|20
|36
|70
|1/16 финала
|-
|2005/06
|Друга ХНЛ - Југ
|7
|51
|32
|15
|6
|11
|52
|34
|1/16 фунала
|-
|2006/07
|Друга ХНЛ
|2
|65
|30
|20
|5
|5
|55
|25
|1/16 финала
|-
|2007/08
|Прва ХНЛ
|7
|33
|11
|7
|15
|49
|61
|40
|
|}

Биланс НК Задар на вечној табели клубова у ПЛХ 
(од оснивања 1991/92)

ФК Задар у сезони 2007/08 
ФК Задар је 2007. године ушао у Прву лигу после две године играња у Другој лиги.

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

З
З
Спорт у Задру